«Treacherous» (с англ. — «Коварный») — песня американской певицы Тейлор Свифт, с её четвёртого студийного альбома Red. Песня «Treacherous», написанная Свифт и Дэном Уилсоном, который также спродюсировал трек, исследует тему свиданий и отношений с «плохими мальчиками». Оригинальное демо «Treacherous» было выпущено в качестве двадцатого трека в делюкс-версии альбома Red.

Песня «Treacherous» получила положительные отзывы от музыкальных критиков, многие из которых хвалили авторскую работу Свифт. После выхода альбома Red она заняла второе место в Billboard Bubbling Under Hot 100. Песня «Treacherous» была включена в регулярный сетлист тура The Red Tour.

Перезаписанная версия, «Treacherous (Taylor’s Version)», была выпущена в рамках перезаписанного альбома Свифт Red (Taylor’s Version) 12 ноября 2021 года.

История 
Тейлор выпустила свой третий студийный альбом Speak Now в 2010 году. Она написала альбом полностью самостоятельно, а сопродюсировал его её давний соавтор Нейтан Чапмен. Альбом развивает кантри-поп звучание двух её предыдущих альбомов, с элементами поп-музыки, которые были заметны в её предшественнике Fearless (2008).

Тейлор сказал в интервью Taste of Country: «Я написала „Treacherous“ с Дэном Уилсоном, и мы придумали способ сказать: „Это опасно, и я понимаю, что мне может быть больно, если я пройду через это, если я буду двигаться вперёд с тобой. Но… но я хочу этого“. Понимаете? Это как такое противоречивое чувство риска каждый раз, когда ты влюбляешься — особенно в определенных типов людей». В интервью The A.V. Club Уилсон описал Свифт как «полную волнений» в процессе написания песни, заявив, что она пришла к нему в студию очень взволнованная и сказала: «У меня была идея в машине». Она напела ему первые три или четыре строчки и сказала: «Я хочу назвать эту песню „Treacherous“, а припев может быть таким».

Композиция 
Песня «Treacherous» начинается со струн гитары и перкуссии, которые прогрессируют, прежде чем вспыхнуть в финале. Рэндалл Робертс из Los Angeles Times назвал песню «романтикой на мандолине».

Текст песни «Treacherous» исследует темы свиданий и отношений с «плохими мальчиками». «Treacherous» была описана Джессикой Сагер из журнала Parade как «самая откровенно сексуальная песня Свифт до момента выхода Red».

Секретное послание к песне «Treacherous», размещённое в буклете альбома Red, гласит: «Won’t stop 'till it’s over» («Не остановлюсь, пока всё не закончится»), слова из песни группы The Temper Trap «».

Отзывы 
В рецензиях альбома Red отзывы на «Treacherous» были в целом положительными, критики высоко оценили авторство песен Свифт. Эндрю Хампп и Джейсон Липшутц из Billboard описали песню как эмоциональную, со стихами «тихой, исповедальной красоты». Крис Уиллман из The Hollywood Reporter назвал «Treacherous» самой сексуальной песней Свифт и высоко оценил её вокал вместе с припевом. Idolator высоко оценил вокал Свифт в «Treacherous», сказав, что он «поднимается до угрожающей силы».

За годы своего существования песня «Treacherous» получила широкое признание критиков, и многие назвали ее одной из лучших песен Свифт. В 2021 году Роб Шеффилд, написавший обзор для Rolling Stone, назвал её 62-м лучшим треком Свифт (из примерно двух сотен), заявив, что она «смело преодолевает лыжные склоны любви, с кипящей акустической гитарой, которая в конце концов взрывается на полпути». В том же году три автора журнала Time в совокупности назвали «Treacherous» второй лучшей песней Red, при этом Саманта Куни назвала её «преступно недооцененной», а Аннабел Гаттерман заявила, что это «великолепная песня» и «красивая баллада о том, как рисковать своим сердцем, когда знаешь, что все может закончиться плохо». В 2022 году автор American Songwriter Алекс Хоппер назвал «Treacherous» кульминационным моментом Red, который он назвал лучшим альбомом Свифт.

Коммерческий приём 
После выхода альбома Red 22 октября 2012 года на лейбле Big Machine Records песня «Treacherous» достигла второго место в чарте Bubbling Under Hot 100 Singles, 26-го места в кантри-чарте Hot Country Songs и 65-го места в Canadian Hot 100.

В 2021 году Свифт перезаписала весь альбом Red, включая «Treacherous», и он был выпущен под лейблом Republic Records. Песня «Treacherous (Taylor’s Version)» дебютировала в топ-50 в Австралии (№ 38), Канаде (№ 41) и Сингапуре (№ 30). В США песня достигла 54-го места в Billboard Hot 100 и 15-го места в кантри-чарте Hot Country Songs. В Великобритании песня достигла 67-го месте в чарте Audio Streaming Chart. Она также достигла 42-го места в Billboard Global 200.

Концертные исполнения 
Свифт впервые исполнила песню во время живого общения в Google+, когда она анонсировала альбом Red 13 августа 2012 года. Она исполнила акустическую версию «Treacherous» в поместье своей матери в Нашвилле, штат Теннесси. Свифт включила песню «Treacherous» в сет-лист тура The Red Tour (2013—2014). В 2018 году она неожиданно исполнила трек в качестве «песни-сюрприза» на своем шоу Reputation Stadium Tour в Филадельфии.

Позиции в чартах

«Treacherous»

«Treacherous (Taylor’s Version)»

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни Тейлор Свифт
Песни, написанные Тейлор Свифт
Поп-рок-песни